Aglay steht für:

 Oglau, deutsch für slowenigsch Voglajna, siehe Šentjur
 Gemeine Akelei